Гэ́ри Бью́зи (, род. 29 июня 1944, Техас, США) — американский актёр кино и телевидения. Номинант на премии «Оскар» и «Золотой глобус» и BAFTA за главную роль в фильме «История Бадди Холли».

Ранние годы 
Гэри Бьюзи родился в Гус Крике (сейчас Бейтаун), Техас. Вырос в семье инженера-конструктора и домохозяйки. В 1962 году окончил высшую школу Нейтан Хейл в Талсе, Оклахома, и поступил в университет Питтсбурга. В годы учёбы серьёзно занимался спортом, в том числе американским футболом. Также во время учёбы в университете Гэри заинтересовался актёрским мастерством. Затем он перевёлся в университет штата Оклахома, который бросил за год до выпуска.

Карьера 

Гэри Бьюзи начал свою карьеру как барабанщик в группе The Rubber Band. Он участвовал в нескольких звукозаписях Леона Рассела под псевдонимами Тедди Джек Эдди и Sprunk, которые он придумал, когда был в актёрском составе комедийного шоу The Uncanny Film Festival and Camp Meeting. Также он играл в группе Carp, выпустившей один альбом на Epic Records в 1969 году.

На большом экране Бьюзи дебютировал в 1968 году, сыграв эпизодическую роль в фильме «Дикарь на улицах». С 1970 года начал сниматься в телесериалах. В 1978 году исполнил главную роль в фильме «История Бадди Холли». Эта работа принесла Гэри Бьюзи номинации на премии «Оскар» и «Золотой глобус», а также премию BAFTA.

Гэри Бьюзи играл такие роли, как мистер Джошуа в боевике «Смертельное оружие» (1987), Крилл в ленте «В осаде» (1992), Дуайт Мидоус в остросюжетной картине «Двойное подозрение» (1993), Дрейк Сабитч в кинокомедии «Паршивая овца» (1996), патрульный на шоссе в блокбастере «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» (1998) и Миларт Финдлемейер в фильме «Спёкшийся» (2005).

Бьюзи написал музыку к фильму «Нешвилл» (1975), иногда выступает на эстраде как исполнитель песен.

Бьюзи участвовал в рекламе игры Saints Row 2 и озвучивал персонажа в игре Hitman. Озвучил и подарил внешность Филу Кессиди из игры Grand Theft Auto: Vice City. Озвучил Санту в обновлении Twisted Christmas: Season’s Beatings для игры Killing Floor 2.

Личная жизнь 
В 1971 году жена Гэри Бьюзи Джуди Хелкенберг родила сына Джейка Бьюзи, впоследствии также ставшего актёром. Пара развелась, когда мальчику было девять лет. Также у Бьюзи есть дочь от предыдущих отношений, которую зовут Электра.

9 декабря 2009 года стало известно, что Гэри и его подруга Стефани Сэмпсон ждут своего первенца. 23 февраля 2010 года родился их сын, Люк Сэмпсон Бьюзи.

Проблемы со здоровьем 
В 1997 году Бьюзи успешно перенес операцию по удалению злокачественной опухоли размером со сливу из пазухи носа.

4 декабря 1988 года Гэри Бьюзи попал в аварию на своем мотоцикле. На актёре не было шлема, что стало причиной серьёзной черепно-мозговой травмы — врачи сомневались, удастся ли сохранить пациенту жизнь.

Политическая деятельность 
В конце 2015 года Бьюзи выразил поддержку кандидатуре Трампа на пост президента.

Фильмография

Кино

Телевидение

Игры

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт актёра

Лауреаты премии BAFTA
Киноактёры США
Выпускники Государственного университета Питтсбурга (Канзас)